Головна операція управління пам'яттю — розміщення програми в основній (оперативній, фізичній) пам'яті для її виконання процесором. Майже у всіх сучасних багатозадачних системах ця задача передбачає використання складної схеми, відомої як віртуальна пам'ять, яка, в свою чергу, базується на використанні однієї або двох базових технологій — сегментів чи сторінок.

Основні технології управління пам'яттю:

 фіксований розподіл
 динамічний розподіл
 звичайна сторінкова організація
 звичайна сегментація
 сторінкова організація віртуальної пам'яті
 сегментація віртуальної пам'яті

Архітектура комп'ютера
Комп'ютерна пам'ять